Matt Harding é um designer de games que um dia resolveu viajar ao redor do mundo e produziu um filme dançando em 18 lugares diferentes.

Um fabricante de gomas de mascar (Stride) entrou em contato com ele e patrocinou uma segunda viagem.

Foi produzido um segundo vídeo e ele se tornou mundialmente famoso, como o "cara que dança na internet".

Posteriormente, um terceiro vídeo foi lançado em 2008.

Ligações externas 
 
 Deep in the Jungle

Design